Die Saison 2006/07 war die elfte Spielzeit der Superliga. Den Meistertitel sicherte sich zum dritten Mal der HK Metallurg Magnitogorsk, während Krylja Sowetow Moskau in die Wysschaja Liga abstieg.

Hauptrunde

Modus 
Die 19 Mannschaften der Superliga spielten zunächst in einer gemeinsamen Hauptrunde gegeneinander, wobei jede Mannschaft 54 Saisonspiele bestritt. Die 16 bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich anschließend für die Play-offs, in denen der Meister ausgespielt wurde, während der Letztplatzierte in die zweite Liga abstieg. Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg in der Overtime zwei Punkte, bei einem Unentschieden nach der Overtime gab es ebenso einen Punkt, wie bei einer Niederlage nach der Overtime. Für eine Niederlage nach der regulären Spielzeit erhielt man keine Punkte.

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Beste Scorer 
Abkürzungen: T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte; Fett: Saisonbestwert

Playoffs 
Das Achtel-, Viertel- und Halbfinale, sowie das Finale wurden im Modus „Best-of-Five“ ausgetragen.

Playoff-Baum

Russischer Meister

Beste Scorer 
Abkürzungen: T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte; Fett: Playoffbestwert

Auszeichnungen

Weblinks 
 

Saison der Superliga (Russland)
Eishockeysaison 2006/07